Chengbei ist der Name folgender Orte:

 Chengbei (城北区), ein Stadtbezirk der bezirksfreien Stadt Xining in der chinesischen Provinz Qinghai
 Chengbei (Fuchuan) (城北镇), eine Großgemeinde im Autonomen Kreis Fuchuan im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Chengbei (Jiange) (城北镇), eine Großgemeinde im Kreis Jiange in der chinesischen Provinz Sichuan
 Chengbei (Linshui) (城北镇), eine Großgemeinde im Kreis Linshui in der chinesischen Provinz Sichuan
 Chengbei (Meijiang) (城北镇), eine Großgemeinde im Stadtbezirk Meijiang in der chinesischen Provinz Guangdong
 Chengbei (Anyue) (城北乡), eine Gemeinde im Kreis Anyue in der chinesischen Provinz Sichuan
 Chengbei (Fei) (城北乡), eine Gemeinde im Kreis Fei in der chinesischen Provinz Shandong
 Chengbei (Hanjiang) (城北乡), eine Gemeinde im Stadtbezirk Hanjiang in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Chengbei (Jin’an) (城北乡), eine Gemeinde im Stadtbezirk Jin’an in der chinesischen Provinz Anhui
 Chengbei (Liangping) (城北乡), eine Gemeinde im Stadtbezirk Liangping der chinesischen Stadt Chongqing
 Chengbei (Longquan) (城北乡), eine Gemeinde der Stadt Longquan in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Chengbei (Xuwen) (城北乡), eine Gemeinde im Kreis Xuwen in der chinesischen Provinz Guangdong
 Chengbei (Zhaojue) (城北乡), eine Gemeinde im Kreis Zhaojue in der chinesischen Provinz Sichuan
 Chengbei (Beiliu) (城北街道), ein Straßenviertel der Stadt Beiliu im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Chengbei (Changping) (城北街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Changping der chinesischen Hauptstadt Peking
 Chengbei (Chuanhui) (城北街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Chuanhui in der chinesischen Provinz Henan
 Chengbei (Duanzhou) (城北街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Duanzhou in der chinesischen Provinz Guangdong
 Chengbei (Fu’an) (城北街道), ein Straßenviertel der Stadt Fu’an in der chinesischen Provinz Fujian
 Chengbei (Fucheng) (城北街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Fucheng in der chinesischen Provinz Sichuan
 Chengbei (Gusu) (城北街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Gusu in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Chengbei (Hailing) (城北街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Hailing in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Chengbei (Hecheng) (城北街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Hecheng in der chinesischen Provinz Hunan
 Chengbei (Jiangcheng) (城北街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Jiangcheng in der chinesischen Provinz Guangdong
 Chengbei (Jingyang) (城北街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Jingyang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Chengbei (Lianjiang) (城北街道), ein Straßenviertel der Stadt Lianjiang in der chinesischen Provinz Guangdong
 Chengbei (Linxia) (城北街道), ein Straßenviertel der Stadt Linxia in der chinesischen Provinz Gansu
 Chengbei (Lishi) (城北街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Lishi in der chinesischen Provinz Shanxi
 Chengbei (Rugao) (城北街道), ein Straßenviertel der Stadt Rugao in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Chengbei (Samzhubzê) (城北街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Samzhubzê im Autonomen Gebiet Tibet, Volksrepublik China
 Chengbei (Wanxiu) (城北街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Wanxiu im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Chengbei (Wenling) (城北街道), ein Straßenviertel der Stadt Wenling in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Chengbei (Wucheng) (城北街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Wucheng in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Chengbei (Wuling) (城北街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Wuling in der chinesischen Provinz Hunan
 Chengbei (Xingbin) (城北街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Xingbin im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Chengbei (Xingren) (城北街道), ein Straßenviertel im Kreis Xingren in der chinesischen Provinz Guizhou
 Chengbei (Xixiang) (城北街道), ein Straßenviertel im Kreis Xixiang in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Chengbei (Yingcheng) (城北街道), ein Straßenviertel der Stadt Yingcheng in der chinesischen Provinz Hubei
 Chengbei (Yongji) (城北街道), ein Straßenviertel der Stadt Yongji in der chinesischen Provinz Shanxi
 Chengbei (Yushui) (城北街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Yushui in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Chengbei (Yuzhou) (城北街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Yuzhou im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China